Ма́рьямяки () — финская фамилия. Известные носители:

 Марьямяки, Лаури (род. 1977) — финский хоккейный тренер.
 Марьямяки, Пекка (1948—2012) — финский хоккеист.